Giovanni Battista Parodi est un nom notamment porté par :

  (1674–1730), peintre italien ;
 Giovanni Battista Parodi (1976-), chanteur italien.